Thirteen 3x3 es un álbum en vivo del banda de thrash metal Megadeth publicado en 2012 como una recopilación de los conciertos hechos en el 2011 en Sudamérica.

Lista de canciones

Integrantes 
 Dave Mustaine - guitarra, voz
 Chris Broderick - guitarra
 David Ellefson - bajo
 Shawn Drover - batería

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Megadeth

Álbumes de Megadeth
Álbumes en inglés
Álbumes de heavy metal
Álbumes de 2012
Álbumes de Roadrunner Records